La Copa Europea Femenina de la FIBA 2013-14 fue la 12.ª edición de este competición, el segundo torneo europeo femenino de clubes de la FIBA.

La final enfrentó a los campeones de las dos ediciones anteriores, el Dynamo Kursk y el Dynamo Moscú, y la ganaron las moscovitas, que se convirtieron en el primer equipo en revalidar el título. Era el tercero consecutivo que se iba a Rusia, otro récord en la competición.

Resultados

Primera fase
 Conferencia Este
 Grupo A
 [6 - 0 --- 473 - 361] 1.  Dynamo Kursk
 [4 - 2 --- 405 - 366] 2.  Botas
 [2 - 4 --- 405 - 414] 3.  Antakya
 [0 - 6 --- 345 - 477] 5.  Tsmoki
 Grupo B
 [4 - 2 --- 362 - 352] 1.  Norrköping Dolphins
 [4 - 2 --- 444 - 441] 2.  Mersin
 [4 - 2 --- 406 - 379] 3.  Chevakata
 [0 - 6 --- 366 - 436] 4.  Dunav Ruse
 Grupo C
 [4 - 2 --- 412 - 395] 1.  Horizont
 [3 - 3 --- 475 - 441] 2.  Tarsus
 [3 - 3 --- 407 - 393] 3.  Dynamo Novosibirsk
 [2 - 4 --- 396 - 461] 4.  Sepsi
 Grupo D
 [5 - 1 --- 504 - 407] 1.  Istanbul Üniversitesi
 [5 - 1 --- 509 - 404] 2.  Dynamo Moscú
 [2 - 4 --- 392 - 457] 3.  Spartak Noginsk
 [0 - 6 --- 358 - 495] 4.  Olimpia Grodno
 Conferencia Oeste
 Grupo E
 [6 - 0 --- 474 - 384] 1.  Landes
 [3 - 3 --- 447 - 393] 2.  Miskolc
 [3 - 3 --- 376 - 401] 3.  Wasserburg
 [0 - 6 --- 382 - 501] 4.  Lotto Young Cats
 Grupo F
 [4 - 2 --- 396 - 362] 1.  Villeneuve
 [4 - 2 --- 408 - 420] 2.  Rezé
 [3 - 3 --- 371 - 342] 3.  Pécs EAC
 [1 - 5 --- 364 - 415] 4.  Namur
 Grupo G
 [4 - 2 --- 408 - 359] 1.  Tarbes
 [3 - 3 --- 384 - 364] 2.  Ruzomberok
 [3 - 3 --- 416 - 442] 3.  3 Walloons Teams
 [2 - 4 --- 363 - 406] 4.  PINKK Pécs

Fases finales

2013
Baloncesto en 2013
Baloncesto en 2014